James Baldwin peut désigner :
 James Mark Baldwin (1861-1934), un philosophe et psychologue américain ; 
 James Baldwin-Webb (1894-1940), un homme politique britannique ;
 James Baldwin (1924-1987), un écrivain américain ;
 James Baldwin (1971-), un lanceur américain de baseball.